Невшехир ():

 Невшехир — город и район в Турции, расположен в центральной части Анатолийского плато. Бывшее название — Мушкара, древнее — Нисса.
 Невшехир — ил в центральной части Турции.